Sleator ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Sleator (* 1953), US-amerikanischer Informatiker
 William Sleator (1945–2011), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor